Balsamina – nome comune di Impatiens, genere di piante delle Balsaminaceae
Balsamina – forma femminile del nome proprio di persona italiano maschile Balsamo